Дровник — славянская фамилия и топоним.
 Дровник, Владимир Михайлович (1924-1945) — младший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дровник — лэнд-артовский проект Николая Полисского 2002 года.